Příjmení Cruise má více různých osobností:
 Tom Cruise (* 1962) – americký herec
 Carter Cruise (* 1991) – americká pornoherečka

Externí odkazy